Mentastro puede referirse a:
El nombre común de la planta Ageratum conyzoides.
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
 El nombre común de la planta '''''Mentha suaveolens.